Securigera, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.
 Securigera, genre d'insectes orthoptères de la famille des Romaleidae.